Un talonneur est un poste de joueur dans le domaine du sport, plus particulièrement en rugby :
 un talonneur de rugby à sept ;
un talonneur de rugby à XIII est un avant portant généralement le numéro 9 ;
un talonneur de rugby à XV est un avant portant généralement le numéro 2.